David Franzoni (né en 1947), scénariste américain
 Giacomo Franzoni (1612-1697), cardinal italien
 Giovanni Franzoni (né en 2001, skieur alpin italien
 Matteo Franzoni (1682-1767), homme politique gênois
 Roger Franzoni (1920-2008), homme politique français